

Muzyka 
 Magic – polska wytwórnia płytowa
 Magic! – kanadyjski zespół muzyczny 
 Magic – piosenka B.o.B
 Magic – piosenka Kylie Minogue
 Magic – singel z albumu Ghost Stories autorstwa brytyjskiego zespołu Coldplay
 Magic – singel południowokoreańskiej grupy Secret
 Magic – album zespołu Gillan
 Magic – album Axla Rudi Pella
 Magic – album Bruce’a Springsteena
 Magic – album zespołu B’z
 Magic – album Nasa
 Magic – europejska trasa koncertowa zespołu Queen
 Magic – trasa koncertowa Bruce’a Springsteena i E Street Bandu

Gry 
 Magic: The Gathering – kolekcjonerska gra karciana
 Magic 2010 – jedenasta w historii edycja główna kolekcjonerskiej gry karcianej Magic: The Gathering
 Magic 2011 – dwunasta w historii edycja główna kolekcjonerskiej gry karcianej Magic: The Gathering

Technologie 
 MagiC – system operacyjny
 MAGIC – naziemne obserwatorium promieniowania gamma

Zobacz też